Теория функциональных систем — модель, описывающая структуру поведения; создана П. К. Анохиным.
 Теория функциональных систем (дискретная математика) — раздел дискретной математики, занимающийся изучением функций, описывающих работу дискретных преобразователей.